Франческа да Римини — итальянка XIII века, убитая мужем.

Художественные произведения 
 «Франческа да Римини» — симфоническая поэма П. И. Чайковского (1876)
 «Франческа да Римини» — опера С. В. Рахманинова (1900)
 «Франческа да Римини» — опера Э. Ф. Направника (1902)
 «Франческа да Римини» — опера Риккардо Дзандонаи на основе пьесы д'Аннуцио (1914)
 «Франческа да Римини» — многочисленные балеты на музыку симфонической поэмы П. И. Чайковского, первая постановка М. М. Фокина в 1915 году
 «Франческа да Римини» — балет Б. В. Асафьева (1943)
 «Франческа да Римини» — пьеса Габриэле д’Аннуцио (1902)